Friedrich Riechmann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm Riechmann (1854–1913), deutscher Schauspieler und Opernsänger (Bass) 
 Friedrich Riechmann (General) (* 1943), deutscher Generalleutnant